

Histoire 
 Ingen, roi légendaire de l'Île de Bretagne

Toponymie 
 Ingen, village et ancienne commune de la province de Gueldre aux Pays-Bas

Fiction 
 Dans la saga Jurassic Park, InGen est l'entreprise responsable de la création du parc